Флаг Во́хомского района является официальным символом Вохомского муниципального района Костромской области Российской Федерации. Учреждён 13 мая 2005 года.

Описание 
«В зелёном поле с лазоревым (синим, голубым) левым краем поверх всего восстающий золотой медведь, держащий перед собой золотой хлеб с серебряной солонкой на серебряном рушнике, украшенном на концах червлёным (красным) узором».

Обоснование символики 
История Вохомского муниципального района уходит своими корнями вглубь веков. Центр района — посёлок Вохма, впервые упоминается в 1740 году как село Вознесенье (позже — Вознесенский Леспромхоз), возникшее на перекрёстке древних торговых путей и получившее своё название по центральной церкви Вознесения Христа Спасителя. Впоследствии село переименовано по названию реки — Вохма (синяя полоса на флаге).

Выгодное географическое положение села способствовало развитию торговых отношений между территориями России, — именно здесь проводились по четыре ежегодных ярмарки, на которые свозились разнообразные товары со всего края, завязывались торговые связи. Кроме того, Вохомская земля славилась плодородием и изобилием хлеба, жители района занимаются выращиванием зерновых культур, льноводством, производством мясо-молочной продукции и отличаются трудолюбием, смекалкой, гостеприимством, что и символизирует медведь с «хлебом-солью» на рушнике с красным узором.

Медведь — символ предусмотрительности, богатырской силы, и вместе с тем, добродушия и нерасторопности.

Хлеб с солонкой — «хлеб-соль» — символ гостеприимства, дружбы и согласия.

Хлеб — ежедневная пища человека, добываемая огромным трудом: сев, рост хлебов, их жатва, помол муки, просеивание через решето, замешивание теста, выпечка хлеба в печи.

Соль — благодаря своей способности сохранять и сохраняться, символизирует нравственные и духовные достоинства, отвращает несчастья.

Жёлтый цвет (золото) — это цвет солнца, богатства, плодородия, символизирует уважение.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Красный цвет — символ храбрости, мужества, красоты и труда.

Зелёная полоса флага — также дополняет символику и говорит о богатой природе Вохомского края. Зелёный цвет — символ весны, радости, надежды.

Синий цвет (лазурь) — символ славы, чести, верности, искренности.

Примечания 

Флаги с изображением медведя
Флаги с изображением хлеба